Критическая точка может означать:
 Критическая точка (математика) — точка, где производная равна нулю, либо неопределена.
 Критическая точка (термодинамика) — соотношение температуры и давления, при котором две фазы находятся в равновесии.
 
 
 Критическая точка в металлургии — температурные точки при термической обработке стали и других металлов.
 Критическая точка в аэродинамике — точка на поверхности тела, в которой набегающий поток разделяется на две части.